Чавез може бити:

Презиме 
 Уго Чавез, венезуелански политичар и председник
 Федерико Чавез, парагвајски политичар и председник

Топоними 
 Чавез, Гранха (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Чавез (Сан Педро Тотолапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Чавез (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Чавез (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику